onderklasse (maatschappij), een maatschappelijke klasse of laag
 onderklasse (biologie), een taxonomische rang in de biologie